В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Вікі Нелсон-Данбар здобула титул, у фіналі перемігши Дженні Клітч 6-2, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Петра Губер (3-тє коло)
 Нейже Діас (3-тє коло)
 Патрісія Медраду (2-ге коло)
 Маріана Перес-Рольдан (2-ге коло)
 Кетрін Кейл (3-тє коло)
 Дженні Клітч (чвертьфінал)
 Вікі Нелсон-Данбар (переможниця)

 Беттіна Фулько (2-ге коло)
 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
 Патрісія Тарабіні (2-ге коло)
 Ніколе Крейгер-Ягерман (чвертьфінал)
 Міріам Шропп (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Brasil Open